

Astronomia 
 19083 Mizuki – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alisa Mizuki (1976) – attrice, cantante e modella giapponese
 Ichirō Mizuki (1948) – cantante, paroliere, compositore e attore giapponese
 Kyoko Mizuki (1949) – fumettista giapponese
 Nana Mizuki (1980) – doppiatrice e cantante giapponese
 Ryūji Mizuki (1960) – attore giapponese
 Shigeru Mizuki (1922-2015) – fumettista giapponese
 Yoko Mizuki (1910-2003) – sceneggiatore giapponese

Portale anime e manga 
 Mizuki –  un chunin e ninja traditore del Villaggio della Foglia